SBNF est un sigle pouvant désigner :
 
la Société de Botanique du Nord de la France

Codes OACI des aéroports